Тамашешти има више значења:

 Тамашешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Тамашешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији